Бори́с Краси́льников:
 Красильников, Борис Васильевич (род. 1937) — советский и российский учёный.
 Красильников, Борис Алексеевич (1940—2022) — советский и российский музыкант.